Родичи:

 Родичи — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Родичи (Харьков) - район Харькова (Алексеевка).
 Смотри Родство.